Пётр Рачковский:
 Рачковский, Пётр Иванович (1851—1910) — российский полицейский администратор.
 Рачковский, Пётр Иванович (1850—1921) — российский врач, действительный статский советник.